

Топоніми 
 Ямада — колишнє місто в Японії, в префектурі Фукуока. Складова міста Кама.
 Ямада — повіт в Японії, в префектурі Ґумма.
 Ямада — містечко в Японії, в префектурі Івате.
 Ямада — колишнє містечко в Японії, в префектурі Тіба. Складова міста Каторі.
 Ямада — колишнє містечко в Японії, в префектурі Каґава. Складова міста Такамацу.
 Ямада — колишнє містечко в Японії, в префектурі Коті. Складова міста Камі.
 Ямада — колишнє містечко в Японії, в префектурі Фукуока. Складова міста Кама.
 Ямада — колишнє містечко в Японії, в префектурі Міядзакі. Складова міста Міяконодзьо.
 Ямада — квартал в районі Кіта міста Кобе в префектурі Хьоґо, Японія.
 Ямада — поширена назва багатьох сіл і поселень в Японії.

Персоналії 
Ямада — японське прізвище.
 Ямада Акійосі — японський державний і політичний діяч, військовик, юрист.
 Ямада Акіхіро — японський ілюстратор та манґака.
 Ямада Бімьо — японський письменник, поет, літературний критик періоду Мейдзі.
 Ямада Ері — японська софтболістка, олімпійська чемпіонка.
 Ямада Ісудзу — японська акторка.
 Ямада Косаку — японський композитор і диригент.

Японські прізвища